SRI steht für:
 Flughafen Temindung (IATA-Code) auf Borneo, Indonesien
 Sacrum Romanum Imperium, siehe Heiliges Römisches Reich
 Schweizer Radio International
 Serotonin Reuptake Inhibitor, siehe Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
 Serviciul Român de Informații, der rumänische Inlandsnachrichtendienst, siehe Rumänischer Informationsdienst
 Silomais-Reifeindex
 Socially Responsible Investing, siehe Ethisches Investment
 Socorro Rojo Internacional, spanischer Ableger der Internationalen Rote Hilfe
 Sri Lanka (olympisches Länderkürzel)
 Stanford Research Institute, siehe SRI International
 System of Rice Intensification, eine Anbaumethode für Reis

S.R.I. steht für:
 S.R.I. und die unheimlichen Fälle, japanische Mysteryfernsehserie
 ein Pseudonym des deutschen Musikers Reinhard Voigt

Sri steht für:
 respektvolle Anrede in Indien, siehe Shri

Sri. steht für:
 Simri, früheres Hohlmaß in Württemberg, siehe Simmer (Maßeinheit)

sri steht für:
 Siriano (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tucano-Sprache der Siriano in Kolumbien

Abkürzung